Boris Stepanow  ist der Name folgender Personen:

* Boris Andrejewitsch Stepanow (1930–2007), sowjetischer Boxer
 Boris Iwanowitsch Stepanow (1913–1987), russischer Physiker